Association sportive de la police de Paris, un club omnisports français ;
 AS Police, un club congolais de football ;
 Association sportive de la Police de Bamako, un club omnisports malien ;
 Association sportive de la police de Hambourg, un club omnisports allemand ;
 AS Police, un club nigerien de football ;
 AS Police, un club omnisports sénégalais  ;
 AS Police, un ancien club omnisports marocain  ;
 AS Police, un club gabonais de football ;
 AS Police, un club béninois de football.

Voir aussi 
 ASC Police (Association sportive et culturelle de la Police), un club mauritanien de football